Кри́стин дос Са́нтос (), в девичестве — Вейч (; 24 февраля 1975, Сент-Луис, Миссури, США) — американская телеведущая, журналистка и актриса.

Карьера 
После окончания колледжа, Кристин пошла работать в Южную Калифорнийскую газету в качестве корреспондента и редактора. Позже перешла на работу в «E!», где работает и по настоящее время.

В 2002—2007 года снялась в пяти телесериалах.

Личная жизнь 
С 14 июля 2007 года Кристин замужем за Жуаном дос Сантос. У супругов есть два сына — Лука Александр дос Сантос (род.05.04.2009) и Маттео Томас дос Сантос (род.20.02.2011).

Примечания

Ссылки 
 
Выпускники Университета Лойола Мэримаунт